El molí De Adriaan és un molí situat al terme municipal de Haarlem, ciutat al nord-oest dels Països Baixos, capital de la província d'Holanda Septentrional.

El molí està situat a la part central de la ciutat, a la vora del riu Spaarne, i es tracta d'un molí tipus davantal. S'utilitzava per produir ciment, pintura i pells adobades i, més tard, els nous propietaris el van convertir en un molí de tabac.

Aquest molí es va construir en 1778. Va ser uns dels molins de vent més representatius i impressionants d'Holanda, i va ser reconstruït l'any 2002 després de patir un incendi el 23 d'abril de 1932.

Actualment, dins del molí hi ha un museu on s'explica com funcionaven els molins antigament.

Referències 

Haarlem
De Adriaan
De Adriaan